Crimson Cowl (en español: Capucha Carmesí) es una identidad que ha sido utilizada por cuatro personajes de Marvel Comics en diversos grados:
Ultron usó la identidad en su debut como Ultron-5 para ocultar su sensibilidad, mientras usaba:
Edwin Jarvis como "líder" bajo la identidad.
Capucha Carmesí (Justine Hammer), la hija de Justin Hammer, más tarde usó la identidad para liderar un equipo de Maestros del Mal y mató a los Thunderbolts, en un momento dado:
Dallas Riordan, colocándola en el traje con un teletransportador, un engaño que se mantuvo durante algún tiempo.

Establecer índices sobre cómics